

Patronymes 
Bogatyrev, Bogatyriov (masculin ; ) ou Bogatyreva, Bogatyriova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anatoli Bogatyriov (1913-2003), compositeur soviétique biélorusse.
 Iouri Bogatyriov (1947-1989), acteur soviétique.
 Konstantin Bogatyrev (1925-1976), germaniste, traducteur et poète soviétique.
 Mark Bogatyriov (1984-), acteur russe.
 Mikhaïl Bogatyrev (1924-1999), peintre soviétique.
 Semion Bogatyrev (1890-1960), musicologue et compositeur russe.

Patronyme russe